:
 Alessandro Fantini (1932-1961), coureur cycliste italien ;
 Alessandro Fantini (1985-), coureur cycliste italien ;
  (1976-), footballeur et entraîneur italien ;
  (1932-2016), footballeur et entraîneur italien ;
 Girolamo Fantini (1600-1675), trompettiste et compositeur italien  ;
 Irio Ottavio Fantini (1943-2009), illustrateur italien.